O BK Jūrmala  é um clube profissional de basquetebol situado na cidade de Jūrmala, Letônia que disputa atualmente a Liga Letã e a Liga Báltica.

Clubes esportivos fundados em 1999
Clubes de basquetebol da Letônia